Un hti est une ombrelle ornementale typique de l'architecture birmane.

HTI est un sigle de trois lettres qui peut désigner :
 Higher Technical Institute of Cyprus (en français, Institut de haute technologie de Chypre), une université publique basée à Nicosie.

HTI est un code qui peut signifier :
 Haïti, 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 , le principal aéroport des îles Whitsunday, ainsi que l'aéroport de l'île Hamilton, en Australie, selon le code IATA des aéroports,

Code IATA des aéroports
Code